18. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је од 18. до 20. марта 2022. године у Београду (Србија).

Одлука о домаћину
Београд је добио понуду за Првенство 22. новембра 2019.

Дворана 
Београдска арена (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) вишенаменска је дворана на Новом Београду намењена за спортске, културне, забавне, изложбене и друге манифестације.

Штарк арена има површину од 48.000 m², распоређених у шест етажа. Капацитет арене у основној конфигурацији је 18.386 гледалаца мада на неким догађајима може да прими до 25.000 гледалаца. У дворани је и 68 луксузних ложа, које могу да приме 768 посетилаца, ВИП салон са 38 места који се може користити и за конференције за штампу.

Паркинг око дворане је капацитета 4.800 возила, али се сматра да је недовољан за највеће манифестације и планира се решавање овог проблема.

Земље учеснице 

На Светском првенству у дворани 2022. учествовало је 680 атлетичара (372 мушкарца и 308 жена) из 137 земаља. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.,

  (1+1)
  (0+1)
  (2+0)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+0)
  (9+6)
  (1+1)
  (1+0)
  (1+2)
  (1+4)
  (14+9)
  (1+0)
  (1+0)
  (0+1)
  (2+0)
  (1+0)
  (12+8)
  (1+1)
  (0+1)
  (1+0)
  (1+2)
  (0+1)
  (2+0)
  (2+2)
  (1+0)
  (1+0)
  (4+3)
  (2+3)
  (0+1)
  (0+1)
  (4+1)
  (0+1)
  (4+1)

  (5+9)
  Избеглички тим (-{АРТ}-) (0+1)
  (0+3)
  (2+1)
  (1+0)
  (1+1)
  (11+10)
  (1+1)
  (14+10)
  (3+13)
  (5+2)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+0)
  (3+0)
  (2+1)
  (1+0)
  (6+12)
  (2+0)
  (6+4)
  (0+1)
  (1+0)
  (1+2)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+0)
  (0+1)
  (0+1)
  (2+4)
  (1+0)
  (0+1)
  (0+1)
  (2+1)
  (1+0)

  (1+1)
  (2+1)
  (0+1)
  (4+2)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+1)
  (6+0)
  (1+0)
  (2+2)
  (0+1)
  (0+1)
  (13+7)
  (1+0)
  (4+2)
  (3+2)
  (5+1)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+0)
  (14+11)
  (1+0)
  (6+6)
  (1+0)
  (7+4)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+0)
  (1+0)

  (1+0)
  (1+0)
  (28+28)
  (7+2)
  (1+7)
  (7+8)
  (0+1)
  (0+1)
  (1+0)
  (0+1)
  (1+0)
  (3+1)
  (1+0)
  (1+0)
  (19+21)
  (0+2)
  (0+2)
  (1+0)
  (0+6)
  (1+0)
  (0+1)
  (2+4)
  (7+4)
  (0+1)
  (12+9)
  (0+1)
  (1+0)
  (1+1)
  (0+1)
  (1+0)
  (8+7)
  (0+1)
  (6+6)
  (11+5)
  (14+13)

Квалификационе норме за учешће на светском првенству

Сатница такмичења

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене 

 Такмичари и такмичарке у штафетама обележени звездицом су трчали у квалификацијама, али не и у финалу.

Биланс медаља

Биланс медаља за мушкарце

Биланс медаља за жене 

 Биланс медаља укупно

Освојене медаље по континентима

Табела успешности на Светском првенству 2022. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин: прволасирани је добијао 8 бодова, а последњи (осми) 1 бод.

Рекорди 
На овом Светском првенству постигнута су 3 светска рекорда у дворани, 7 рекорда светских атлетских првенстава у дворани, 13 светских атлетских рекорда сезоне у дворани, 17 континенталних и 91 национална рекорда у дворани.

Светски рекорд (3)

Рекорди светских првенстава (7)

Светски рекорди сезоне (13)

Континентални рекорди (17)

Национални рекорди (61)

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Интернет страница Светске атлетике

Спорт у Србији у 2022.
2022
Атлетика у Београду
Међународна спортска такмичења у Београду
Спорт на Новом Београду